Zabrđe (Gradec)
 Zabrđe (Novi Pazar), een plaats in de Servische gemeente Novi Pazar
 Zabrđe (Priboj), een plaats in de Servische gemeente Novi Priboj
 Zabrđe (Sjenica), een plaats in de Servische gemeente Sjenica
 Zabrđe (Ston)